Whitney Osuigwe era la campionessa in carica, ma ha deciso di non partecipare.

Cori Gauff ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Caty McNally con il punteggio di 1–6, 6–3, 7–61.

Teste di serie 

  Liang En-shuo (terzo turno)
  Wang Xinyu (terzo turno)
  María Camila Osorio Serrano (terzo turno)
  Alexa Noel (primo turno)
  Clara Tauson (terzo turno)
  Eléonora Molinaro (quarti di finale)
  Naho Sato (primo turno)
  Wang Xiyu (quarti di finale)

  Elisabetta Cocciaretto (terzo turno)
  Yuki Naito (quarti di finale)
  Zheng Qinwen (terzo turno)
  María Lourdes Carlé (terzo turno)
  Clara Burel (terzo turno)
  Lulu Sun (secondo turno)
  Leylah Annie Fernandez (semifinale)
  Cori Gauff (campionessa)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018